УМС:

 Украинская Мобильная Связь () — украинский оператор мобильной связи, образован в 1992 году. В настоящий момент — дочерняя компания ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (Россия). Работает под брендом МТС, ранее также использовались бренды UMC и SIM-SIM.
 Управление механизации строительства
 Ускорительный масс-спектрометр — установка на основе ускорителя для количественного определения изотопного состава образца.
 Учебно-методический совет — коордиционно-совещательный орган для оперативного управления и развития учебной, учебно-методической и учебно-организационной работы ВУЗа.